RPG je lahko:
 Igra igranja vlog (angleško role-playing game), tip družabne igre ali videoigre
 Raketno gnan izstrelek (angleško Rocket-propelled grenade), tip težkega pehotnega orožja
RPG (družina) (rusko Ručnoj Protivotankovij Granatomjot), družina protitankovskega orožja
 RPG (programski jezik), računalniški jezik za poslovne sisteme